Il campionato di calcio di Prima Categoria 1966-1967 è stato il V livello del campionato italiano. A carattere regionale, fu l'ottavo campionato dilettantistico con questo nome dopo la riforma voluta da Zauli del 1958.

Questi sono i gironi organizzati della regione Veneto.

Veneto

Girone A 

 C'è discrepanza fra le reti fatte e le reti subite (507 - 498).

Verdetti
 Il Malo accede alle finali per l'assegnazione del titolo regionale.

Girone B 

Verdetti
Spareggio per il primo posto in classifica:
a Conegliano il 4 giugno 1967: Belluno-Caorle 3-3 d.t.s.
Belluno promosso per sorteggio.
 Il Belluno accede alle finali per l'assegnazione del titolo regionale.
 Il Portogruaro è ammesso in Serie D a completamento organici.

Girone C 

Verdetti
 Il Sottomarina accede alle finali per l'assegnazione del titolo regionale.
 Il Rovigo è ammesso in Serie D a completamento organici.

Spareggi promozione 

Legenda:
      SOTTOMARINA e BELLUNO promosse in serie D.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Verdetti
Sottomarina e Belluno sono promosse in Serie D.

Note

In questa stagione a parità di punteggio non era prevista alcuna discriminante: le squadre a pari punti erano classificate a pari merito (la F.I.G.C. in questa stagione non teneva conto della differenza reti, la utilizzava solo per il Settore Giovanile).
In caso di assegnazione di un titolo sportivo (sia per la promozione che per la retrocessione) era previsto uno spareggio in campo neutro.

Bibliografia 
 Annuario F.I.G.C. 1966-1967, Roma (1967) conservato presso tutti i Comitati Regionali F.I.G.C.-L.N.D., la Lega Nazionale Professionisti e la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Giornali
 Archivio della Gazzetta dello Sport, stagione 1966-1967, consultabile presso le Biblioteche:
 Biblioteca Nazionale Braidense di Milano;
 Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze;
 Biblioteca Nazionale Centrale di Roma;
 Biblioteca Civica Berio di Genova;
 e presso Emeroteca del C.O.N.I. di Roma (il giornale non è online ma è da consultare in sede).
Il Gazzettino (varie edizioni provinciali venete) con il suo supplemento del lunedì "Ogni Sport".

Veneto